Bruin, tertiaire kleur
Bruin (Pennsylvania), plaats in Butler County